Châteaufort est un toponyme français qui peut désigner :

 Châteaufort (Alpes-de-Haute-Provence), commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (gentilé :  Castelfortois) ;
 Châteaufort (Yvelines), commune française du département des Yvelines  en région Île-de-France (gentilé : Castelfortains).
 Château de Châteaufort, ancien château fort, centre de la seigneurie de Châteaufort, qui se dresse sur la commune de Motz, dans le département de la Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes

Voir aussi 

 Château fort

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France